San Tomaso ima više značenja:
 San Tomaso, Brescia
 San Tomaso, Forlì-Cesena